Säbysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Säbysjön (Bäckaby socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (15,5 ha)
Säbysjön, Småland, sjö i Tranås kommun,  (2,99 km²)
Säbysjön (Knivsta socken, Uppland), sjö i Knivsta kommun,  (32,9 ha)
Säbysjön (Järfälla socken, Uppland), sjö i Järfälla kommun,  (67,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn